Ordet Antigonos eller Antigonus (), er et Græsk navn der betyder "comparable to his father" eller "worthy of his father" og har flere betydninger:

Personer

Regenter

 Tre Makedoniske konger fra den Antigonide-dynasti som efterfølger Alexander den store:
 Antigonos I Monophthalmus (382–301 f.Kr.)
 Antigonos II Gonatas (319–239 f.Kr.)
 Antigonos III Doson (263–221 f.Kr.)
 Antigonos, søn af Echecrates, Antigonos III Doson nevø
 Antigonos II Mattathias (død 37 f.Kr.), sidste regent i det Hasmonean kingdom of Judea

Se også
 Antigone (Sofokles)
 Antigone (mytologi)